Elin Johansson kan avse:
*Elin Johansson (författare), född 1979, svensk författare
Elin Johansson (kampsportare), född 1990, svensk taekwondoutövare